

Onomastica
 Bernabò – variante del nome proprio di persona maschile Barnaba

Persone
 Luigi Bernabò Brea – archeologo italiano
 Pier Luigi Bernabò – ex rugbista a 15, allenatore di rugby a 15, dirigente sportivo e imprenditore italiano
 Roberto Bernabò – giornalista italiano
 Valerio Bernabò – ex rugbista a 15 italiano